Транслација се може односити на:
Транслација (геометрија), геометријска трансформација простора;
Транслација (генетика), део биолошког процеса синтезе протеина на основу информација из РНК;
Транслација (физика), начин мењања положаја физичких тела.
Транслација (лингвистика), превођење